Маруя, Сайити (27 августа 1925 — 13 октября 2012) — японский писатель, литературовед и переводчик английской литературы.
 Замок Маруя — замок в Японии в посёлке Симо-Камагари города Куре префектуры Хиросима.